Plymouth County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Plymouth County, Iowa 
 Plymouth County, Massachusetts